peut désigner :
  d'artillerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de cavalerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  (Empire allemand)
  (Empire allemand)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la  de réserve (Empire allemand)
  (Allemagne)
  (Allemagne)
  (Argentine)
  (Australie)
  internationale (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  d'artillerie du  d'armée (France)
  de cavalerie du  d'armée (France)
  de dragons de la  division de cavalerie (France)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  légère motorisée de la  légère de cavalerie (France)
  mécanisée de la  (France)
  (Hongrie)
  (Inde britannique)
  (Inde britannique)
  (Inde britannique)
  (Inde britannique)
  (Japon)
  (Pologne)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Suisse)
  (Suisse)
  (Ukraine)
  (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  de fusiliers (Union soviétique)
  (Union soviétique)